Хакль () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хакль, Анна (род. 1931) — дочь австрийской крестьянки, спасшей двух советских офицеров, бежавших из концлагеря Маутхаузен.
 Хакль, Антон (1915—1984) — немецкий лётчик-ас.
 Хакль, Габриэль фон (1843—1926) — немецкий художник академического направления.
 Хакль, Георг (род. 1966) — немецкий саночник, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Хакль, Кристиан (род. 1974) — австрийский бобслеист, участник Олимпийских игр 2010 года.

Хакль () — город в Саудовской Аравии.